The Adventures of Robin Hood steht für:

 The Adventures of Robin Hood, Originaltitel der US-amerikanisch-britischen Abenteuerserie Die Abenteuer von Robin Hood (1955–1960)
 The Adventures of Robin Hood, Originaltitel des US-amerikanischen Abenteuerfilms Robin Hood, König der Vagabunden (1938)